Die Division 1 1949/50 war die zwölfte Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurden zum ersten Mal in ihrer Klubgeschichte die Girondins Bordeaux.

Erster Spieltag war der 21. August 1949, letzter Spieltag der 21. Mai 1950. Eine „Winterpause“ gab es nicht; auch am Ersten Weihnachtstag und an Neujahr fanden Spiele statt.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 17. Platz abgeschlossen hatten – SR Colmar war freiwillig in den Amateurfußball zurückgekehrt, wovon der Vorletzte der ersten Liga, Strasbourg, profitierte –, sowie die beiden direkten Aufsteiger aus der zweiten Division. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 drei Klubs aus dem äußersten Norden (CO Roubaix-Tourcoing, OSC Lille, Aufsteiger Racing Lens),
 drei aus Paris bzw. der Champagne (Racing Paris, Stade Français-Red Star, Titelverteidiger Stade Reims),
 einer aus der Bretagne (Stade Rennes UC),
 vier aus dem Nordosten (FC Sochaux, FC Nancy, Racing Strasbourg, FC Metz),
 zwei aus dem Südwesten (Toulouse FC, Aufsteiger Girondins Bordeaux),
 fünf aus dem Südosten (AS Saint-Étienne, SO Montpellier, FC Sète, Olympique Marseille, OGC Nizza).

Saisonverlauf 
Lille legte einen wahren Blitzstart vor: nach sieben Spielen führten der OSC die Tabelle mit 14:0 Punkten an und hatte bereits 27 Tore geschossen, ehe er seinem „Angstgegner“ Racing Paris unterlag. Die Nordfranzosen gewannen auch den inoffiziellen Herbstmeistertitel, gefolgt von Toulouse, Aufsteiger Bordeaux und Titelverteidiger Reims. Dann verließ Reims und noch mehr Lille die Konstanz, so dass die beiden anderen Kontrahenten vorbeiziehen konnten. Zu deren direktem Aufeinandertreffen Ende April 1950 reisten rund 7000 Anhänger aus Bordeaux an – eine nie zuvor erreichte Fußballbegeisterung im eher dem Rugby zugeneigten Südwesten Frankreichs – und feierten anschließend den 2:1-Auswärtssieg sowie die Übernahme der Tabellenspitze durch die Girondins. Von dieser Position ließ Bordeaux sich nicht mehr verdrängen, und nach 34 Spieltagen war die Mannschaft mit dem besten Sturm und der besten Abwehr mit großem Vorsprung Meister, zudem der erste Aufsteiger in der Geschichte der Division 1, dem ein solcher „Durchmarsch zum Titel“ gelungen war. Anschließend krönten die Girondins ihre Saison auch noch durch einen sehr respektablen Auftritt in der Coupe Latine.

Am unteren Ende der Tabelle waren mit Montpellier und insbesondere Metz die beiden abwehrschwächsten Teams frühzeitig abgeschlagen und mussten zur folgenden Spielzeit ihren Platz zugunsten der Zweitligaaufsteiger Olympique Nîmes und Le Havre AC räumen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Die Spieler des Meisters 
Während der Saison waren unter Trainer André Gérard folgende 16 Spieler zum Einsatz gekommen (in Klammern: Zahl der Punktspiele): Mustapha Ben M’Barek (33), Bertus de Harder (29), Gustave Depoorter (33), André Doye (3), René Gallice (32), Manuel Garriga (34), Édouard Kargulewicz (29), Camille Libar (27), Georges Merignac (32), Guy Meynieu (24), Mustapha (33), René Persillon (20), Antoine Rodriguez (13), Jean Swiatek (21), Guy Villenave (1), André Voisembert (10)

Die Schützen von Bordeaux' 88 Treffern sind aus der vorliegenden Literatur nicht vollständig zu ermitteln; lediglich für folgende Spieler ist die Gesamtzahl exakt bekannt: de Harder 21, Kargulewicz 17, Libar 13, Rodriguez 6, Voisembert 3. Gegen Reims bzw. Toulouse trafen auch Meynieu (2), Ben M’Barek und Mustapha (je 1).

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Coupe de France 1949/50
 Division 2 1949/50

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Anmerkungen und Nachweise 

1949/50
Fußballsaison 1949/50